

Географія 
Даугава  — річка в Росії, Білорусі і Латвії.

Спорт 
 «Даугава» (Даугавпілс) — заснований 2001 року як «Діттон».
 «Даугава» (Рига) — клуб, який проіснував з 1944 по 1990 роки.
 «Пардаугава» (Рига) — клуб, який проіснував з 1989 по 1995 роки.
 «Компар-Даугава» (Рига) — попередня (1992) назва клубу «Олімпія» (Рига).
 «Даугава» (Рига) — попередня (1996—1997) назва клубу «Торпедо» (Рига).
 «ЛУ-Даугава» (Рига) — попередня (1998—2000) назва клубу «Торпедо» (Рига).
 «ПФК-Даугава» (Рига) — клуб, який існував у 2001—2002 внаслідок об'єднання «Поліцейського ФК» та «ЛУ-Даугава» (Рига)
 «Даугава» (Рига) — попередня (2008—2009) назва клубу «Ризька футбольна школа».
 «Даугава-РФШ» (Рига) — попередня (2010) назва клубу «Ризька футбольна школа».
 «Даугава» (Рига) — заснований 2003 року як «Юрмала» (2003—2011).